Miejscowości w Polsce
 Lipka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dziadowa Kłoda
 Lipka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski.
 Lipka – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko
 Lipka – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Lipka – osada w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Lipka – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków
 Lipka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Klembów
 Lipka – nieoficjalny przysiółek wsi Zajezierze w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum
 Lipka – część wsi Częstkowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Lipka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki
 Lipka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Lipka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka
 Lipka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dolice

 Administracja w Polsce
 Lipka – gmina w powiecie złotowskim
 Lipka – gromada w powiecie sycowskim
 Lipka – gromada w powiecie wołomińskim
 Lipka – gromada w powiecie złotowskim

 Cieki w Polsce
 Lipka – potok, dopływ Bobru
 Lipka – struga, dopływ Pręczawy
 Lipka – potok, dopływ Stupnicy
 Lipka – potok, dopływ Ścinawy Niemodlińskiej

 Cieki na świecie
 Lipka – rzeka w Czechach w dorzeczu Morawy,

 Inne obiekty topograficzne
 Lipka – wysychające jeziorko w pobliżu wsi Lubieszyn w powiecie polickim, województwo zachodniopomorskie.
 Lipka – wyspa na jeziorze Dobskim
 Lipka – szczyt w grupie Czupla i Magurki Wilkowickiej w Beskidzkie Małym
 Przełęcz Lipka

 Rośliny
 lipka (Sparrmannia) – rodzaj roślin z rodziny lipowatych

Zobacz też 
 Lipka Wielka, Święta Lipka, Mała Lipka
 Lipkowie (Tatarzy)

Przypisy